Мамбл () может означать:

 «Мамбл» — песня российского рэп-исполнителя GONE.Fludd.
 Мамбл-рэп — поджанр трэп-музыки, сложившийся в середине 2010-х годов в США.
 Мамблкор — поджанр независимого кинематографа.
 Mumble — свободное кроссплатформенное VoIP-приложение.